Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs des Autonomen Kreises der Chanten und Mansen/Jugra in Russland.

Die folgende Tabelle enthält die Städte (Name fett) und Siedlungen städtischen Typs des Autonomen Kreises, ihre russischen Namen, die Verwaltungseinheiten, denen sie angehören (Rajon oder Stadtkreis), ihre Einwohnerzahlen gemäß Volkszählung vom , ihre Wappen und geographischen Koordinaten sowie die Jahreszahlen der Verleihung des Status einer Siedlung städtischen Typs (SsT) und der Stadtrechte, sofern zutreffend. Im Autonomen Kreis gibt es 16 Städte und 24 Siedlungen städtischen Typs (Stand 2019). Fünf Städte gingen aus Siedlungen städtischen Typs hervor.

Ehemalige Städte und Siedlungen städtischen Typs 
Die einzige ehemalige Stadt auf dem Gebiet des Autonomen Kreises ist das heutige Berjosowo im nach ihm benannten Rajon, das als Berjosow von 1782 bis 1926 die Stadtrechte besaß, zwischenzeitlich Dorf (selo) war und seit 1954 den Status einer Siedlung städtischen Typs besitzt. 

Neben den in der Tabelle aufgeführten Städten, die mit einer Ausnahme (Kogalym) vor dem Erhalt der Stadtrechte für einige Jahre Siedlungen städtischen Typs waren, gab es nur eine weitere städtische Siedlung, die diesen Status nicht mehr (eigenständig) besitzt: Mamontowo () von 1979 bis 1989, als es nach Pyt-Jach (Siedlung städtischen Typs seit 1982, Stadt ab 1990) im gleichnamigen (heutigen) Stadtkreis eingemeindet wurde.

Quellen 

!Stadte
Chanten